Abbotsford ist der Name folgender geographischer Orte:

in Australien:
 Abbotsford (New South Wales), einem Stadtteil von Sydney, 
 Abbotsford (Victoria), einem Stadtteil von Melbourne,

in Großbritannien:
 Abbotsford, bei Melrose

in Kanada:
 Abbotsford (British Columbia), 
 Abbotsford (Distrikt), Wahlbezirk

in Neuseeland:
 Abbotsford (Neuseeland), Dunedin, 

in Südafrika:
 Abbotsford (Südafrika), Johannesburg, 

in den Vereinigten Staaten:
 Abbotsford (Wisconsin), im Clark und im Marathon County
 Abbotsford (Massachusetts), in Boston

Weiteres:
 Abbotsford (Motorrad)
Siehe auch:
 Abbotsford and Northeastern Railroad